Praga peut faire référence à :

Patronyme 
 Sabrina Praga (née en 1982), actrice argentine.

Toponymie

en Pologne
 Praga une ancienne ville de Pologne formant une grande partie de la partie orientale de la ville au-delà de la Vistule. Elle est composée de deux arrondissements :
 Praga Południe, un arrondissement  de Varsovie en Pologne.
 Praga Północ, un arrondissement  de Varsovie 
 La bataille de Praga en Pologne du  qui s'est déroulé à Praga.
 Praga, un village de la voïvodie de Łódź

au Monténégro
 Praga, un village situé dans la municipalité de Nikšić.

en République tchèque
 Prague la capitale du pays

Divers
 La maison d'éditions musicales tchèque Praga.
 Le groupe industriel tchèque ČKD-Praga, a produit des véhicules automobiles et des avions sous la marque commerciale Praga.
 Praga, une entreprise industrielle du secteur automobile implantée à Prague, en Tchécoslovaquie.